Lei, uma regra jurídica que permite, proíbe ou obriga uma conduta humana
Lei (ciências), uma regra científica que descreve um fenômeno que ocorre com certa regularidade
A Lei, livro do economista Frédéric Bastiat
Leis (diálogo) - um diálogo platônico que ocupa-se com uma vasta gama de assuntos

Localidades

 Lei (Nuoro)

Eletricidade
Leis de Kirchhoff
Lei de Ohm
Lei de Joule
Lei de Faraday ou lei geral da indução eletromagnética  

Desambiguação